Agnieszka Pawełkiewicz (ur. 1990) – polska aktorka
 Mieczysław Pawełkiewicz (1938–2007) – polski saneczkarz, olimpijczyk z Innsbrucku 1964

Polskie nazwiska